Мария Антонина Казецкая (; 1880, Заложцы, Австро-Венгрия — май 1938, Львов, Польская Республика) — польская , , культурный и общественный деятель.

Биография 
Родилась в семье польского офицера, повстанца 1863 года. Училась в частной львовской гимназии и учительской семинарии. Принимала активное участие в культурно-литературной жизни Львова. Была редактором журнала «Żywy Dziennik». Член Общества взаимопомощи польских литераторов и артистов.

В 1913 году инициировала проведение творческих вечеров, концертов, выставок и представлений польских артистов в Киеве.

Участница Польско-украинской войны и битвы за Львов в 1918 году. Была медсестрой, принимала участие в сражениях в разных районах Львова. Командовала отрядом вспомогательной женской регулярной и добровольческой армии. Получив тяжёлое ранение, стала инвалидом.

Во время Польской Республики занималась литературным творчеством. Издала 5 сборников поэзии, публиковала стихи и новеллы на страницах «Gazety Lwowskiej» и «Kuriera Lwowskiego». Автор воспоминаний о пребывании в Польше в 1914 году писателя Джозефа Конрада, биографии Яна Каспровича.

В своих произведениях описала героические действия Львовских орлят

Умерла в мае 1938 года. Её похороны были организованы за счет бюджета города Львова. Похоронена на Кладбище защитников Львова.

Избранные произведения 
Сборники стихов
 Kędy milczy słońce (1903)
 Akwarelle (1904)
 Poezje, Tom III (1905)
 Poezje (1907)
 Utwory poetyckie wierszem i prozą (1900—1910)
 Lwów w pieśni poetów lwowskich (1919, антология)
 Kwiaty dalekie, Tom V[13] (1932)
Проза
 Leciutki romans Pani Tuty
 Pod Szyfrą (повесть, издана под псевдонимом Lady Capris)
 Z «Wierszy dla Ciebie»

Награды 
 Крест Независимости
 Крест Храбрых
 Крест Обороны Львова

Примечания

Ссылки 
 Kazecka Maria Antonina
 Maria Kazecka

Польские поэты
Участники польско-украинской войны
Похороненные на Лычаковском кладбище